One Chance – gruppo musicale R&B statunitense
One Chance – album del 2007 di Paul Potts
One Chance – film del 2013 diretto da David Frankel